La  du Tour d'Espagne 2007 eut lieu le 15 septembre. Le parcours de 205 kilomètres relie Puerto Lumbreras à Villacarrillo.

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2007

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2007 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

14
2007-14
2007, 14
2007, 14